Ardud se poate referi la:
 Localități din România
 Ardud, Satu Mare (Erdőd)
 Localități din România cu nume compuse
 Ardud-Vii, Satu Mare (Erdődhegy)

Vezi și 
 Arduzel
 Erdődy (Erdődi)
 Pădureni
 Pădurețu, Pădureți
 Pădureanu
 Codreni (dezambiguizare)
 Codrești
 Codreanu
 Codrescu
 Wald
 Waldmann (Waldman)
 Ardelean, Ardeleanu, Erdeli